Antetonitrus (« avant le tonnerre ») est un genre éteint parmi les plus anciens des dinosaures sauropodomorphes, classé comme un sauropode basal par ses inventeurs Yates et Kitching en 2003. Après avoir été considéré comme appartenant au clade des Anchisauria, il est aujourd'hui placé comme un sauropode basal, de la famille des Lessemsauridae. 

Il vivait au Trias supérieur (Norien – 216,5 à 203,6 millions d’années –), en Afrique du Sud. C'était un herbivore quadrupède, comme beaucoup de ses parents ultérieurs, bien qu’il fût bien plus petit que certains d'entre eux.

Cet herbivore quadrupède était le plus grand animal dans son environnement, atteignant jusqu'à  de long et pesant jusqu’à deux tonnes, tout en restant de taille bien plus modestes que ses parents, les sauropodes du Jurassique et du Crétacé. Il montre quelques adaptations précoces de ses pattes antérieures pour se saisir des végétaux, au lieu de purement servir au soutien du poids du corps. Il fut découvert dans la région du Karoo.

 Son nom signifie « avant le tonnerre »
 Époque : Trias - 251 Ma à -  (millions d'années)
 Taille :  de long,  de haut, 
 Habitat : Afrique
 Régime alimentaire : herbivore
 Prédateur: Dinosaures Carnivores et crocodiles terrestres

Étymologie 
Adam Yates, un expert australien des premiers sauropodomorphes, a nommé Antetonitrus en 2003, coauteur du rapport avec le Sud-Africain James Kitching. Le nom est dérivé du latin ante (« avant ») et tonitrus (« tonnerre »), ce qui se réfère à son existence avant d’autres sauropodes, en particulier le brontosaure (« lézard du tonnerre »). Le brontosaure est en fait un synonyme junior dApatosaurus, mais le nom est encore utilisé dans la culture populaire, et les sauropodes sont parfois appelés « lézards de tonnerre » en termes vernaculaires. La seule espèce connue est A. ingenipes, du latin ingens (« massif ») et pes (« pied »), parce qu’il montre le commencement du développement de pieds conçus uniquement pour soutenir le poids.

Anatomie 
Antetonitrus montre plusieurs caractéristiques qui ont l'air de s’approcher de celles des sauropodes, mais comporte toujours quelques caractéristiques primitives des dinosaures bipèdes. Contrairement à la plupart de ses plus petits ancêtres plus légèrement bâtis, Antetonitrus était principalement quadrupède. Ses pattes étaient de longueur à peu près égale, avec des pieds courts, et les os du poignet étaient plus larges et plus épais pour soutenir un poids plus important. Cependant, le premier doigt de la main, appelé aussi « pouce » ou pollex, était tordu et flexible, capable de saisir avec la main. Une griffe terminait ce pouce. Chez d’autres sauropodes plus dérivés, les os du poignet sont grands et épais, arrangés de façon à verrouiller la main d'une façon permanente en position de pronation afin de soutenir le poids du corps à temps plein, et la main incapable de saisir.

Inventaire des fossiles retrouvés 
Les fossiles maintenant connus comme ceux d’Antetonitrus ont été découverts en fait par Kitching en 1981 dans l'État-Libre d'Afrique du Sud, et ont été emmagasinés au Bernard Price Institute où ils ont été étiquetés sous le nom d’Euskelosaurus. Yates les a reconnus comme un taxon séparé et a publié une description plusieurs années plus tard. L’holotype, ou spécimen original, consiste en plusieurs vertèbres et de nombreux os des pattes antérieures et postérieures, le tout étant présumé appartenir à un seul individu, probablement adolescent. Cinq os supplémentaires des membres d'un autre individu plus petit ont été aussi attribués au genre, sans en être vraiment certain au vu du peu de fossiles découverts. 

 BP/1/4952 : la quasi-totalité des quatre membres, vertèbres, côtes.
 BP/1/4952b : scapula, humérus, ulna, fibula, métatarses.

Classification 
En 2019, une analyse phylogénétique réalisée par Müller, a fourni le cladogramme suivant qui montre la position dAntetonitrus parmi les Lessemsauridae, en groupe frère avec le genre Ingentia :

Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, montrait l'hypothèse précédente du genre Antetonitrus au sein du clade des Anchisauria et sa proximité avec celui des Sauropoda :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste des dinosaures

Notes et références

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias
Dinosaure d'Afrique
Tétrapode du Trias supérieur
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 2003